

DLR se poate referi la:

Dicționarul Limbii Române (DLR)

Organizații germane

 Deutsche Luft-Reederei, prima companie aeriană germană
 Deutschlandradio Kultur sau DLR Kultur, o stație de radio germană
 DLR Institute for Planetary Research (German Aerospace Center’s Institute of Planetary Research)
 German Aerospace Center (), agenția spațială a Germaniei

Muzică

 DLR Band, un album de David Lee Roth

Metodologie
  
 Design layout record
 Displacement-Length Ratio

Transport

 Docklands Light Railway, un sistem de metro din estul și sud-estul Londrei

Altele

 DLR Group, o fimră americană de inginerie și desgin
 Dynamic Language Runtime, software Microsoft care oferă servicii pentru limbajele informatice dinamice
 Arise the Republic (în ), partid politic din Franța